Waldhorn steht für:

 ein Blasinstrument, siehe Horn (Blechblasinstrument)
 ein Blasinstrument, siehe Wagnertuba
 Waldhorn (Ludwigsburg), Restaurant in Ludwigsburg
 ein Hotel-Restaurant in Ravensburg, siehe Albert Bouley
 Waldhorn (Schladminger Tauern), Berg (2702 m) in den österreichischen Alpen

Siehe auch:
 Valdehorna
 Waldhörn
 Waldhornvögel